Hongguang kan syfta på följande personer:
 Hongguang-kejsaren, första kejsare av Södra Mingdynastin

Hongguang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongguang (socken i Kina, Shandong), 
 Hongguang (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar